Juristenausbildung steht für:

 Juristenausbildung in Baden (historisch)
 Juristenausbildung in Deutschland
 Juristenausbildung in England und Wales
 Juristenausbildung in Frankreich
 Juristenausbildung in Griechenland
 Juristenausbildung in Österreich
 Juristenausbildung in der Schweiz
 Juristenausbildung in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Jurist

ja:法学部
lt:Teisinis švietimas
zh:法律學系